Lata steht für:

 Lata, Hauptstadt der Insel Nendo, Salomonen
 Lata (Amerikanisch-Samoa) (931 m), höchster Punkt der Insel Taʻū, Amerikanisch-Samoa
 Lata (Gattung), eine Gattung der Palpenmotten

Lata oder Łata ist der Familienname folgender Personen:
 Dorothea Lata (* 1982), deutsche Schauspielerin und Filmemacherin
 Jan Adrian Łata  (* 1944), polnischer Pfarrer und Autor

Siehe auch:
 Lata Kaumatule (* 1985), Fußballschiedsrichterassistentin aus Tonga
 Latta